Die B Grupa 1960/61 war die zwölfte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1960 und endete am 2. Juli 1961.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Vereine in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1960 61
Fußballsaison 1960/61